Mannequin 2 es una película romántica de 1991, secuela parcial de la película Mannequin.

Resumen 
El príncipe William se enamora perdidamente de la campesina Jessie: eso no entraba en los planes de la Reina Ismelda, por lo que esta ordena al siniestro hechicero de la corte que la convierta en un maniquí. La acción continúa en la época actual en Filadelfia, cuando inicia su primer día de trabajo el joven Jason. Todo el lugar se revoluciona con la llegada de una delegación del reino de Hauptmann-Koeing para promover los atractivos turísticos del lugar, encabezada por el antipático Conde Spretzie, que montará una exposición de objetos típicos. Entre ellos, la hermosa campesina convertida en un maniquí. Jason se enamora perdidamente de la Jessie convertida en maniquí, y no tarda en descubrir que, con solo quitarle el collar, ella vuelve a la vida.

Reparto 
 Kristy Swanson - Jessie
 William Ragsdale -Jason Williamson/Príncipe William
 Meshach Taylor - Hollywood Montrose/Portero
 Terry Kiser - Conde Gunther Spretzle/Jardinero
 Stuart Pankin - Sr. James
 Cynthia Harris - Madre de Jason/Reina
 Andrew Hill Newman - Andy Ackerman

Véase también 
 Mannequin

Enlaces externos 
 

Películas en inglés
Cine independiente
Películas de 20th Century Fox
Películas ambientadas en grandes almacenes
Secuelas de películas